Robert Janssens (componist), Belgische componist
 Robert Janssens (journalist), Belgische sportjournalist